W Polsce
 Modła – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Gromadka 
 Modła – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. głogowskim, w gminie Jerzmanowa 
 Modła – przysiółek wsi Pierzaki w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Żytno
 Modła – część wsi Stojanów w woj. Łódzkim, w pow. Sieradzkim, w gminie Goszczanów
 Modła – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Słupia 
 Modła – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Ciechanów 
 Modła – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Wiśniewo 
 Modła – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Ustka
 Modła – przysiółek w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Opatówek
 Modła – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Rzgów
 Modła – gromada
 Modła – przystanek kolejowy

 Modła – struga, dopływ rzeki  Kamienna
 Modła – struga, dopływ Wieprzy

 Modła – jezioro na Wybrzeżu Słowińskim
 rezerwat przyrody Jezioro Modła – rezerwat przyrody w woj. pomorskim

 Zobacz też Modła Królewska

 Linki zewnętrzne